AMC puede significar:

 Academia Mexicana de Ciencias;
 Área metropolitana de Concepción;
 Área metropolitana de Cali;
 Área metropolitana de Córdoba (España);
 Área metropolitana de Cúcuta;
 Área Monetaria Común;
 American Motors Corporation;
 AMC, canal de televisión de pago estadounidense;
 AMC, canal de televisión de pago latinoamericano;
 AMC, canal de televisión de pago español;
 Adaptive modulation and coding;
 Club de montaña Montes Apalaches.

Siglas